Яценко, Тамара:
 Яценко, Тамара Александровна (род. 1955) — украинская актриса. Народная артистка Украины.
 Яценко, Тамара Семёновна (род. 1944) — украинский психолог, академик Национальной академии педагогических наук Украины.